Maximytschew () ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Dmitri Igorewitsch Maximytschew (* 1961), russischer Diplomat 
 Igor Fjodorowitsch Maximytschew (1932–2021), sowjetischer Diplomat und Autor

Familienname
Russischer Personenname